Halbey ist der Familienname von

 Friedrich Halbey (1797–1870), Amtmann, Geheimrat und Landtagsabgeordneter
 Hans Adolf Halbey (1922–2003), deutscher Dichter und Lyriker, Museumsdirektor sowie Autor von Kinderbüchern
 Josef Halbey, CDU-Abgeordneter im Brandenburger Landtag (1946–1952)